Шолдане́шты () — город в Молдавии, центр Шолданештского района.

Географическое расположение 
Город Шолданешты находится в северном плато Молдавии и расположен в долине реки Чорна, которая течёт параллельно транзитной дороге Сороки — Резина. Город расположен в северо-восточной части страны в 81 км от Кишинева на обоих берегах реки Чорна на расстоянии 4,5 км вдоль её берегов. Площадь застроенной части города — 3,77 км², периметр — 11,14 км. В 1985—1988 годах назывался Черненко.

История 
Название города происходит от имени молодого боярина — Шолдан. Из документа, датированного 22 сентября 1411 года, Александру Войевод дарит Петру Шолдан

Примечания

Литература 
 Ioniță Veaceslav: Ghidul orașelor din Republica Moldova/ Veaceslav Ioniță. Igor Munteanu, Irina Beregoi. — Chișinău,: TISH, 2004 (F.E.-P. Tipografia Centrală). 248 p. ISBN 9975-947-39-5

Города Молдавии
Населённые пункты Шолданештского района